Hazaribagh (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Hazaribagh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hazaribagh